F105 ou F-105 peut faire référence à :
 Dome F105, une formule 1 du constructeur japonais Dome ;
 Republic F-105 Thunderchief, un chasseur-bombardier américain.